Соломон Копельман:
 Копельман, Соломон Веньяминович (Бениаминович; 1886—1941) — русский поэт, известный под псевдонимом Соломон Барт.
 Копельман, Соломон Юльевич (Юделевич) (1881—1944) — российский издатель и редактор, двоюродный брат С. В. Копельмана.